A 14.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 12 de maio a 15 de maio de 1960 com um percurso de 722 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Nyon.

O vencedor foi o francês Louis Rostollan, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,3 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1960
1960 na Suíça
1960 no ciclismo